Выражение «Нидерландское общественное вещание» () может означать:
 Система общественного вещания в Нидерландах — система общественного теле- и радиовещания в Королевстве Нидерланды
 NPO — Фонд общественного вещания Нидерландов, руководящий орган системы общественного теле- и радиовещания Королевства Нидерланды